12079 Kaibab – asteroide della fascia principale
 Kaibab (Arizona) – centro abitati degli Stati Uniti d'America, situato in Arizona
 Altopiano del Kaibab – altopiano dell'Arizona